Shijia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shijia (socken i Kina, Guangxi), 
 Shijia (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar